Glomeridesmidae är en familj av mångfotingar. Glomeridesmidae ingår i ordningen Glomeridesmida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Glomeridesmidae 27 arter. 

Glomeridesmidae är enda familjen i ordningen Glomeridesmida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Glomeridesmidae